Laos, land in Azië
 Laos (plant), Thaise gember